Malankara bezeichnet eine Reihe von christlich-orthodoxen Kirchen im indischen Bundesstaat Kerala, im Einzelnen:

 die Malankara Orthodox-Syrische Kirche
 die Malankara Syrisch-Orthodoxe Kirche
 die Syro-Malankara Katholische Kirche
 die Malankara Mar Thoma Syrische Kirche oder Mar-Thoma-Kirche